Carum ammi är en flockblommig växtart som beskrevs av Thomas Archibald Sprague. Carum ammi ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
ammi